Robert Mills peut désigner :
 Robert Mills (1781-1855), architecte américain ;
 Robert Mills (né en 1957), rameur d'aviron canadien ;
 Robert Mills (1927-1999), physicien théoricien américain ;
 Robert Mills (né en 1941), homme politique canadien.